Drew se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elmer Reginald Drew
 Joshua Drew
 Richard Arthur Ian Drew